VluchtelingenWerk Nederland
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen